Évariste Kimba – politico della Repubblica Democratica del Congo

Anime e manga 
 Kimba – personaggio del manga di Tezuka
 Kimba, il leone bianco – anime e manga di Osamu Tezuka
 Kimba, il leone bianco – singolo discografico, sigla dell'omonimo anime
 Kimba - La leggenda del leone bianco – film tratto dalla seconda serie dell'omonimo anime

Geografia 
Kimba – una città nell'Australia Meridionale, capoluogo dell'omonima Local Government Area
Kimba – villaggio del dipartimento di Doumbala in Burkina Faso